Veratti è il cognome di alcune personalità italiane:
 Bartolomeo Veratti (Modena, 1809-1889) – giurista, giornalista e filologo, ricordato soprattutto per il suo importante contributo alla storia delle matematiche
 Calisto Veratti (Varese, 1840-1889) – politico italiano, sindaco della sua città natale
 Emilio Veratti (Varese, 1872-1967) – anatomista e anatomopatologo italiano noto per aver descritto per la prima volta il reticolo sarcoplasmatico della fibrocellula muscolare
 Roberto Veratti (Milano, 1902-1943) – avvocato antifascista, dirigente della resistenza clandestina al nazifascismo